Pawulle – wieś na Biaorusi, w obwodzie witebskim w rejonie czaśnickim
 Pawulle – wieś na Biaorusi, w obwodzie witebskim w rejonie uszackim